Okręty US Navy o nazwie USS "Lake Champlain", pochodzącej od jeziora Champlain na którym odbyła się bitwa w czasie wojny brytyjsko-amerykańskiej:

 Pierwszy "Lake Champlain" był okrętem towarowym, który był w służbie w latach 1918-1919. Następnie sprzedany.
 Drugi "Lake Champlain" (CV-39) był lotniskowcem, który był w służbie w latach 1945-1966. Brał udział w wojnie koreańskiej.
 Trzeci "Lake Champlain" (CG-57) jest krążownikiem rakietowym, który wszedł do służby w 1988 i nadal w niej pozostaje (stan na 2008).

Lake Champlain